Robert Edward Lee (1807–1870) amerikai tábornok, a polgárháborúban a konföderációs erők főparancsnoka
 Robert Edwin Lee (1918–1994) amerikai író, forgatókönyvíró, Jerome Lawrence szerzőtársa (Elfújta a szél, 1960)